В 2009 году победительницей французского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Елена Богдан / Ноппаван Летчивакан.

Общая информация 
В 6-й раз подряд победительницей турнира стала интернациональная пара. Впервые с 1990 года в неё входит представительница Румынии и впервые с 1989 года — представительница восточной Азии.

Посев 

  Ана Богдан /  Айла Томлянович (Первый раунд)
  Елена Богдан /  Ноппаван Летчивакан (Титул)
  Тимея Бабош /  Хезер Уотсон (Финал)
  Кристина Младенович /  Сильвия Нирич ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Вероника Сепеде Роиг /  Камила Силва ''(Второй раунд)
  Яна Бучина /  Ксения Первак ''(Полуфинал)
  Беатрис Капра /  Лорен Эмбри ''(Четвертьфинал)
  Кристина Макхейл /  Слоан Стивенс ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Франция